André Mornet ( - ), magistrat français ;
 Daniel Mornet ( - ), professeur d'histoire de la littérature française du XVIIIe siècle ;
  ( - ), née Robin, doyenne des Français ;
 Romain Mornet  ( -), athlète français.

Voir aussi